

Geografia 
 Nus – comune della Valle d'Aosta (Italia)

Sigle 
 National Union of Students – associazione studentesca australiana
 National Union of Students – associazione studentesca britannica
 National University of Singapore – università di Singapore
 NUS Consulting Group – società di consulenza
 Neglected Underutilized Species – Colture agricole dimenticate, in via di sparizione o sottoutilizzate (Anche NEC-Neglected and underutilized crops).

Codici 
 NUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norsup (Vanuatu)
 nus – codice ISO 639-3 della lingua nuer

Altro 
 Nus (o Noûs, dal greco ) – nella filosofia greca, il pensiero come sostanza e come facoltà intellettiva.